Santa Margerita ima više značenja:
 Santa Margerita (Areco)
 Santa Margerita (Asti)
 Santa Margerita (Katanija)
 Santa Margerita (Katancaro)
 Santa Margerita (Kuneo)
 Santa Margerita (Mesina)
 Santa Margerita (Monca i Brijanca)
 Santa Margerita (Padova)
 Santa Margerita (Parma)
 Santa Margerita (Pavija)
 Santa Margerita (Rijeti)
 Santa Margerita (Teramo)
 Santa Margerita (Trento)
 Santa Margerita (Trevizo)
 Santa Margerita (Udine)
 Santa Margerita (Verona)